Elektorat Kolonii – państwo, członek Świętego Cesarstwa Rzymskiego
 archidiecezja kolońska – główna część metropolii kolońskiej